Уэнтуорт (Уэнтворт, Вентуорт, Вентворт, Уэнтуэрт) () — английской мужское имя и фамилия.

Имя 
 Диллон, Уэнтуорт (ок. 1630—1685) — английский поэт.
 Миллер, Уэнтуорт (род. 1972) — американский актёр и сценарист.

Фамилия 
 Вентуорт, Джин — американская пианистка, его жена.
 Вентуорт, Кеннет — американский пианист.
 Вентворт, Патриция (1878—1961) — английская писательница.
 Уэнтворт, Александра (род. 1965) — американская актриса, сценарист и кинопродюсер.
 Уэнтворт, Маргарет (1478—1550) — мать королевы Джейн Сеймур, третьей жены Генриха VIII.
 Уэнтуорт, Марта (1889—1974) — американская актриса.

Топонимы 
 Уэнтворт Эстейт — один из самых дорогих коттеджных посёлков Европы, расположенный в графстве Суррей, Великобритания.
 Уэнтуорт Вудхаус (англ.) — историческое поместье в районе Ротерем, Англия.

См. также 
 Уэнтуорт — австралийский сериал о жизни заключённых и сотрудников женской тюрьмы Вентворт.

Примечания